Acioa är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Acioa ingår i familjen Chrysobalanaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Acioa